Jakubczak – polskie nazwisko

Znane osoby o tym nazwisku:

 Andrzej Jakubczak – żołnierz Armii Imperium Rosyjskiego
 Marian Jakubczak – polski polityk
 Weronika Jakubczak – polska prawnik
 Hieronim Jakubczak – polski specjalista budowy i eksploatacji maszyn
 Anna Jakubczak – polska lekkoatletka
 Ludmiła Jakubczak – polska piosenkarka
 Ryszard Jakubczak – pułkownik Wojska Polskiego